Квинтсекстакко́рд — аккорд, состоящий из четырёх звуков, первое обращение септаккорда с терцией в основании. Назван по интервалу квинте, образованной первым и третьим снизу звуками, и сексте, образованной из крайних звуков аккорда. 

Сокращённо квинтсекстаккорд обозначается буквой, указывающей вид аккорда или его ладовое положение, и цифрами , например, доминантовый квинтсекстаккорд обозначается как .

Пример квинтсекстаккорда в  до мажоре — си — ре — фа — соль.

Примечания 

Аккорды
Теория музыки
Музыкальные термины